Безіменна — річка в Україні, у Тернпільському й Кременецькому районах Тернопільської області. Права притока Горині (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 11 км., похил річки — 0,45 м/км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 61,3 км².

Розташування 
Бере початок у Коханівці. Тече переважно на північний схід через Гнидаву і на західній околиці Передмірки впадає у річку Горинь, праву притоку Прип'яті.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Чайчинці, Мала Снігурівка, Снігурівка.

Річку перетинає автомобільна дорога .

Джерела 
• «Каталог річок України». — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 74. — (№ 1161).

      Малі річки України
Річки Тернопільської області
Річки Збаразького району
Річки Лановецького району
Статті про річки Тернопільської області без зображення в картці